Abu Dujana Sammak ibn Kharsha, een van de gezellen van Mohammed
Abu Dujana (Jemaah Islamiyah), leider van Jemaah Islamiyah